De l'autre côté peut désigner :

Cinéma 
 De l'autre côté, film de Chantal Akerman, sorti en 2002 ;
 De l'autre côté, film germano-turc de Fatih Akin, sorti en 2007.
 De l'autre côté, film américain de Roxann Dawson, sorti en 2019.

Télévision 
 De l'autre côté, vingtième épisode de la deuxième saison de la série  ;
 De l'autre côté, neuvième épisode de la dixième saison de la série Doctor Who ;
 De l'autre côté, série de sept émissions télé consacrées aux courts-métrages d'animation, présentée par René Laloux, et diffusées sur FR3 / France 3 en 1989.
 De l'autre côté, téléfilm de Didier Bivel diffusé en 2020
 De l'autre côté (titre original : Just Beyond), série télévisée diffusé en 2021

Musique 
 De l'autre côté, album de Sedrenn sorti en 1999 ;
 De l'autre côté, chanson de Ninho et Nekfeu sortie en 2017.

Presse 
 De l'autre côté, revue de l'Union juive française pour la paix (UJFP).

Voir aussi